Terra incognita е фраза на латински буквално означаваща „непозната земя“.

Terra incognita може също да се отнася за:

 Terra incognita – непознати и неизследвани територии в древността
 Terra incognita – филм от 1994 г.
 Terra incognita – ливанско-френски филм от 2002 г.
 Terra incognita – разказ на Владимир Набоков
 Terra incognita – студиен албум на Gojira
 Terra incognita – студиен албум на Джулиет Люис
 Terra incognita – студиен албум на Крис Уитли